Bezelin (Koseform von Berthold) bezeichnet folgende Personen:

 Adalbrand von Bremen († 1043),  deutscher Kleriker und Erzbischof von Hamburg und Bremen
 Bezelin von Villingen († 1024), deutscher Graf (Zähringer)